Lernea (en grec antic Λέρναια) eren uns misteris celebrats a Lerna a l'Argòlida en honor de Demèter. Es diu que els misteris van ser instituïts per Filammó. En temps antics els argius portaven el foc des del temple d'Àrtemis Pirònia (situat a la muntanya Cratis) fins a la Lernea. Es creu que aquestos misteris eren una reminiscència de l'antiga religió dels pelasgs, però es coneixen molt pocs detalls.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia
Argòlida